Gene Deitch,  ilustrador, animador y director estadounidense, ganador de un premio Oscar
 Kim Deitch, historietistista estadounidense